Warka – miasto w województwie mazowieckim
 Warka – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim
 Warka – stacja kolejowa
 Warka – dynastia chasydzka
 Warka – marka piwa
 warka – miara w piwowarstwie
 WTS Warka – polski klub siatkarski

Zobacz też 
 Bitwa pod Warką, Dekanat warecki, Stara Warka, Muhammad Warka, Browar Warka